Hauptstraße 111 (oder Hauptstrasse 111) ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Hauptstraße 111 (Bertsdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bertsdorf-Hörnitz
 Hauptstraße 111 (Ebersbach/Sa.), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ebersbach/Sa. (A–L)
 Hauptstraße 111 (Eisenberg, Pfalz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Eisenberg (Pfalz)
 Hauptstraße 111 (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/H
 Hauptstrasse 111 (Erlinsbach SO), siehe Liste der Kulturgüter in Erlinsbach SO
 Hauptstraße 111 (Faulbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Faulbach
 Hauptstraße 111 (Miltenberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Miltenberg
 Hauptstraße 111 (Mittelherwigsdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Mittelherwigsdorf
 Hauptstraße 111 (Neusalza-Spremberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Neusalza-Spremberg
 Hauptstraße 111 (Heimbach-Weis), Neuwied
 Hauptstraße 111 (Obercunnersdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Obercunnersdorf
 Hauptstraße 111 (Schwelm), siehe Liste der Baudenkmäler in Schwelm
 Hauptstraße 111 (Stadtprozelten), siehe Liste der Baudenkmäler in Stadtprozelten
 Hauptstraße 111 (Waldhufen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Waldhufen
 Arzheimer Hauptstraße 111 (Landau in der Pfalz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Arzheim (Landau)
 Obere Hauptstraße 111 (Sankt Ruprecht an der Raab), siehe 

Hauptstrasse 111 steht für:
 Hauptstrasse 111 in der Schweiz, eine Strasse im Kanton Genf, siehe Liste der Hauptstrassen der Schweiz #Nicht mit den «Nummerntafeln für Hauptstrassen» gekennzeichnete Hauptstrassen